Legió Popular Luxemburguesa (del seu nom en luxemburguès Letzeburger Vollekslegio'n), grup de la resistència luxemburguesa durant la Segona Guerra Mundial
 Landwirtschaftliche Vertrauensleute, secció d'agents agraris del Partit Nazi alemany
 LVL també és el codi ISO 4217 del lats, moneda de Letònia prèvia a l'euro